Ален II (Alain II de Rohan (умер после 1164 года) — виконт Кастельнека, второй виконт де Роган, сеньор Гемене и Генгама.

Ален II был старшим сыном Алена I де Рогана и его жены Вилланы. Наследовал отцу в 1127 или 1128 году.

В 1160 году разрешил прибывшим в Бретань рыцарям Храма основать в своих владениях два госпиталя.

Имя и происхождение жены Алена II не выяснены. Единственный известный ребёнок — сын, Ален III де Роган (умер в 1195 году).

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/brittnpr.htm#_Toc493665688 
 La chevalerie bretonne et la formation de l’armée ducale: 1260 à 1341. Frédéric Morvan. Presses universitaires de Rennes, 2009 — Всего страниц: 293
 http://bibliotheque.idbe-bzh.org/data/cle_75/La_Vicomte_de_Rohan_et_ses_Seigneurs_.pdf 

Виконты де Роган